Vanessa est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 

 Vanessa est un prénom féminin. Il a pour variante Venessa.

Ce prénom aurait été inventé par l'écrivain britannique Jonathan Swift à partir de la partie Van du nom de famille de son amie Esther Vanhomrigh et du diminutif Essa de son prénom. Vanessa devint en tout état de cause le surnom d'Esther.

Venisse ayant été une forme ancienne pour Véronique, le prénom Vanessa est fréquemment rattaché à Véronique pour être fêté le 4 février.

Faune 
 Vanessa est un genre de lépidoptères de la famille des Nymphalidae, représenté sur tous les continents.

Cinéma 
 Vanessa, film de René Cardona Jr., sorti en 1972.
 Vanessa, film de Hubert Frank, sorti en 1977.
 Vanessa, film de Bozidar D. Benedikt, sorti en 2007.

Autres 
 Vanessa, opéra de Samuel Barber.
 Vanessa, titre du chanteur Billy Swan, sorti en 1973.
 Vanessa, une chaîne de télévision pour adulte canadienne.

Notes et références 

Homonymie de prénom